1970/71 was het 33ste seizoen van de Divizia A en het 53ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Dinamo Bacău veranderde zijn naam in SC Bacău.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1970/71 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen